De Grand Prix-wegrace van Catalonië 2006 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2006. De race werd verreden op 18 juni 2006 op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona, Spanje.

Uitslag

MotoGP
Shinya Nakano werd gediskwalificeerd omdat hij een ride through penalty negeerde.

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2006
Catalonië